Die 76. Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften fanden vom 28. bis 30. März 2008 in der Sporthalle Hamburg statt. Die Hansestadt war damit nach 1933 und 1980 zum dritten Mal Austragungsort der Meisterschaften.

Während sich bei den Damen in Abwesenheit der beiden Top-Spielerinnen Wu Jiaduo und Nicole Struse erstmals Tanja Hain-Hofmann von 3B Berlin durchsetzen konnte, sorgte bei den Herren der ungesetzte Yang Lei vom Oberligaklub ASV Grünwettersbach für große Überraschungen. Nachdem der gebürtige Chinese zunächst in seiner Vorrundengruppe nur Zweiter geworden war, überstand er die erste Hauptrunde sicher. Anschließend gelang ihm im Achtelfinale der erste große Paukenschlag, indem er Altmeister Jörg Roßkopf  mit 4:2 aus dem Wettbewerb warf. Nach einem glatten 4:0-Erfolg über Nico Christ folgte im Halbfinale die Sensation schlechthin, als Yang den Weltranglistenfünften und achtfachen Deutschen Meister Timo Boll in sieben Sätzen (9:11, 11:9, 3:11, 12:10, 11:5, 6:11, 11:7) niederrang. Erst im Finale musste er sich Torben Wosik (Angers Vaillante TT) ebenso knapp geschlagen geben. Dabei hatte er dort bereits einen Matchball, als Wosik beim Stande von 9:9 im sechsten Satz ein Fehlaufschlag unterlief. Für Wosik war es neun Jahre nach dem Erfolg in Augsburg der zweite Meistertitel.

Es wurden bei Damen und Herren jeweils Wettbewerbe im Einzel und Doppel ausgetragen. Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt. Sowohl im Einzel als auch im Doppel wurde über vier Gewinnsätze gespielt. Im Einzel wurden vor den K.O.-Spielen noch Gruppenspiele über drei Gewinnsätze ausgetragen, in denen sich die in der deutschen Rangliste niedriger platzierten Spieler für das Hauptfeld der jeweils besten 32 Spielerinnen bzw. Spieler qualifizieren konnten.

Ergebnisse

Herren-Einzel 

 Endspiel: Torben Wosik (Angers Vaillante TT) – Yang Lei (ASV Grünwettersbach) 7:11, 11:4, 8:11, 11:9, 7:11, 12:10, 11:5

Weitere Teilnehmer (unvollständig):
 1. Runde: Björn Baum (verliert gegen Zoltan Fejer-Konnerth), David Steinle (verliert gegen Dimitrij Ovtcharov)

Damen-Einzel 

 Endspiel: Tanja Hain-Hofmann (3B Berlin) – Elke Wosik (TV Busenbach) 11:6, 6:11, 11:8, 11:8, 5:11, 8:11, 11:4

Weitere Teilnehmer (unvollständig):
 Gruppenspiele: Christine Koch (3. Platz), Nora Köhler (3. Platz)
 1. Runde: Paloma Ballmann (verliert gegen Amelie Solja), Petra Heuberger (verliert gegen Martina Erhardsberger)

Herren-Doppel 
 Endspiel: Patrick Baum/Dimitrij Ovtcharov (TTC Frickenhausen/Borussia Düsseldorf) – Jörg Rosskopf/Nico Stehle (TTC Jülich/TTC Herbornseelbach) 11:3, 9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 8:11, 13:11

Damen-Doppel 
 Endspiel: Nadine Bollmeier/Alexandra Scheld (MTV Tostedt/TuS Uentrop) – Tanja Hain-Hofmann/Amelie Solja (3B Berlin/TTSV Fraulautern) 11:9, 6:11, 11:8, 11:7, 9:11, 9:11, 14:12

Weitere Teilnehmer (unvollständig): Christine Koch/Meike Gattermayer

Literatur 
 Ausführliche Berichte in der Zeitschrift tischtennis, Heft 2008/4

Weblinks 
 DM 2008 in Hamburg (abgerufen am 29. März 2020)

Einzelnachweise 

	

2008
Tischtennisveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Hamburg
Sporthalle Hamburg